Rutger Hauer Film Factory, en filmschool opgericht door Rutger Hauer.
Rutger Leert Stappen, een televisieprogramma van RTV Rijnmond.
Personen:
Rutger I van Kleef, was de eerste graaf van Kleef.
Rutger II van Kleef, de tweede graaf van Kleef.
Rutger Arisz, een Nederlands roeier.
Rutger Bangeman Huygens van Löwendal, een Nederlands-Deens edelman en heer van Vlierden.
Rutger Beke, een Belgisch triatleet.
Rutger van den Broek, een Nederlands schrijver.
Rutger Castricum, een Nederlands journalist en presentator.
Rutger de Tiecken de Terhove, een lid van het Belgisch Nationaal Congres en volksvertegenwoordiger.
Rutger Fuchs, een Nederlands graficus.
Rutger Hauer, een Nederlands acteur
Rutger Jan Schimmelpenninck, een Nederlands jurist, ambassadeur en politicus van het Bataafs Gemenebest.
Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis, een conservatief Nederlands staatsman.
Rutger Kopland, een Nederlands dichter en schrijver
Rutger Langaskens, een Belgisch architect en PVV-politicus.
Rutger Le Poole, een Nederlands musicalacteur.
Rutger van Mazijk, een Nederlands organist en beiaardier
Rutger Metelerkamp, een politicus uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Rutger Molenkamp, een Nederlands sopraan- en tenorsaxofonist, componist, arrangeur en zanger.
Rutger Röell, een Nederlands jonkheer, ingenieur en roeicoach.
Rutger Schimmelpenninck, een Nederlands advocaat en curator.
Rutger Smith, een Nederlands atleet.
Rutger Tijssen, een Nederlands langebaanschaatser.
Rutger V van Boetzelaer, een Nederlands bestuurder en edelman uit het geslacht Van Boetzelaer.
Rutger van Randwijck, een Nederlands procureur-generaal.
Rutger van Schaardenburg, een Nederlands zeiler.
Rutger Weemhoff, een Nederlands acteur en auteur.
Rutger Wolfson, een Nederlands muziek-, theater- en dansproducer.
Rutger Worm, een Nederlands voetballer.

Zie ook
Rutgers